ICAM peut faire référence à :

 Institut des cultures arabes et méditerranéennes à Genève ;
 l'Institut catholique d'arts et métiers, une école d'ingénieur généraliste à Lille, Sénart, Nantes, Vannes, La Roche-sur-Yon et Toulouse en France ;
 l'Institut Ucac-Icam, basé en République du Congo et au Cameroun ;
 le Loyola ICAM College of Engineering and Technology, en Inde ;
 ICAM-1 (Inter-Cellular Adhesion Molecule 1), une protéine encodée dans le gène ICAM1.